Harma (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie Nymphalidae.
 Härma (Hiiumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa, provincie Hiiumaa
 Härma (Raasiku), een plaats in de Estlandse gemeente Raasiku, provincie Harjumaa
 Härmä, een plaats in de Estlandse gemeente Setomaa, provincie Võrumaa